Il doppio maschile del torneo di tennis Cincinnati Open 1970, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ilie Năstase e Ion Țiriac che hanno battuto in finale Bob Hewitt e Frew McMillan 6-3, 6-4.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cincinnati Open 1970